Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, Carcères (aussi connu sous le nom des Profondeurs Tartariennes de Carcères, le Tartare, Tartarus ou encore la Prison Rouge) est un plan extérieur dont l'alignement se situe entre le neutre mauvais et le chaotique mauvais.

Son nom en anglais est Carceri. Les noms anglais comme français viennent du terme latin signifiant prison.

Structure

Carcères possède six couches, contenues chacune l'une dans l'autre, à la façon d'une poupée russe. Chaque couche consiste en une série d'orbes flottant dans un vide noir et infini. La lumière est créée par les orbes. Quand on traverse les couches, la luminosité s'estompe et disparaît, et les orbes sont séparées par des distances de plus en plus grandes.

Le Bastion du Dernier Espoir, une forteresse contrôlée par la Ligue Révolutionnaire, se trouve sur Carcères.

Couches

Othrys
La première couche, Othrys, est une terre marécageuse ravagée par la guerre. On y trouve des montagnes séparées entre elles par des petits torrents et des rivières au faible débit, avec des lacs d'eau stagnante. Plusieurs Titans vivent sur les hauteurs du mont Othrys, ainsi que Raiden, dans son Palais de Tonnerre.

Cathrys
La seconde couche, Cathrys (aussi appelée la Jungle Pourpre), est une grande étendue de jungle épaisse et luxuriante, de plaines vertes aux hautes herbes coupantes. Talona y habite, dans son Palais des Larmes Empoisonnées, de même que le dieu géant Grolantor, divinité des géants des collines.

Minethys
La troisième couche, Minethys, est une vaste étendue de sable rouge et brillant, déchirée par de puissantes tempêtes de vent chaud. On y trouve le Temple de Coeus, où vit le titan Coeus, le Mausolée de la Douleur où règne le dieu-dragon Faluzure, la Demeure d'Injustice de Karontor, et le Paradis du Fou, le royaume de la divinité naga Parrafaire.

Colothys
La quatrième couche, Colothys, est couverte de montagnes, de pics déchirés, et de chasmes béants, où la verticalité n'existe pas. On y trouve le Temple de Crius, le titan. Mais aussi Ellaniath, le royaume du dieu drow Vhaeraun, et la Terre de la Chasse, royaume du dieu Malar.

Porphatys
La cinquième couche, Porphatys, est un océan froid, acide et peu profond, dominé par des dunes de sable ou des collines de neige acide. Le Temple du Titan Océanus y est situé.

Agathys
La dernière couche, Agathys, est un orbe de glace noire perdu dans le vide obscur, existant sans lumière, ni son, excepté le bruit de la glace qui se brise et les cris de ceux qui y sont prisonniers. Le Palais à Trois Côtés d'Apomps, royaume du seigneur-dieu gehreleth, y est situé. C'est également là que vit le dieu supérieur de la Mort, Nérull, dans sa citadelle de Nécromantéon.

Plan extérieur